

Persone
 Luis Cruzado – calciatore peruviano
 Rinaldo Cruzado – calciatore peruviano

Monete
 Cruzado – moneta del Portogallo tra il 1457 e il 1835
 Cruzado – valuta del Brasile tra il 1986 e il 1989
 Cruzado nuovo – valuta del Brasile tra il 1989 e il 1990